Lénárt István (1921–2021) gyártásvezető-gyártásszervező, színész, az MTV örökös tagja
 Lénárt István (1947) oktatáskutató, matematikatanár
 Lénárt István (1959) súlyemelő
 Lénárt István (1970) színész